Горбунов Борис Дмитриевич (10 сентября 1938, деревня Сибаторкино / Четнаево, Горномарийский район, республика Марий Эл — 15 ноября 2022) — председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива имени академика Мосолова Горномарийского района Республики Марий Эл. Депутат Верховного Совета СССР X—XI созывов (1979—1989).

Биография 
Родился 10 сентября 1938 года в деревне Сибаторкино (ныне Четнаево) Горномарийского района республики Марий Эл.

Трудовую деятельность начал в 1957 году году рядовым колхозником колхоза имени Мосолова. С 1957 по 1960 год служил в армии. После окончания Ардинского училища механизации сельского хозяйства в 1961 году работал трактористом. В 1964 году окончил школу по подготовке руководящих кадров колхозов в городе Йошкар-Ола и в феврале 1965 года на общем собрании колхозников избран председателем колхоза имени Мосолова. В 1972 году прошёл курсы при Горьковском сельскохозяйственном институте.

Под руководством Горбунова Б. Д. хозяйство из года в год повышало свои производственные и экономические показатели. Был инициатором внедрения передовых методов, технологий, новшеств в животноводстве и в растениеводстве, компьютеризации учета. Большое внимание уделял организации труда, внедрению хозрасчетных отношений между подразделениями, применение балльной и чековой системы. Заранее он предвидел и готовил хозяйство к работе в рыночных условиях. Внимание специалистов направлял на развитие высококлассного стада и создание собственной кормовой базы даже при ежегодном сокращении сельхозугодий. Поэтому с 23 июня 1995 года Государственной регистрационной палатой колхозу присвоен статус племзавода. Хозяйство оправдывает его: поставляет высококлассный племенной молодняк всей республике, достигнут 6-тысячный рубеж по надою молока.

За достигнутые результаты колхоз, возглавляемый Горбуновым, награждался почетными грамотами, дипломами Совета Министров СССР, ВДНХ в 1976, 1977, 1982, 1984, 1988, 1994 гг., а также в честь 50-летия образования СССР юбилейным Почетным Знаком.

Руководил колхозом имени Мосолова до 1998 года.

Наряду с руководящей деятельностью вел большую общественную работу. Два раза избирался депутатом Верховного Совета СССР X—XI созывов. Был депутатом Красноволжского с/совета и членом Горномарийского райкома КПСС.

В 1997 году за достигнутые успехи присвоено звание Лауреата государственной премии Марий  Эл.

Умер 15 ноября 2022 года.

Награды и звания 

 Медаль за трудовую доблесть (1971)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1984)
Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1988)
Заслуженный работник народного хозяйства Марийской АССР (1991)
Орден Почета (1996)
Государственная премия Республики Марий Эл (1997)
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Ветеран труда»
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
Медали ВДНХ

Примечания 

Председатели колхозов
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Члены Планово-бюджетной комиссии Совета Национальностей